Sa'a steht für:

 Sa'a (Kamerun), eine Gemeinde in Kamerun
 Sa'a (Sprache), eine austronesische Sprache
 Sa'a (Hohlmaß), ein altarabisches Hohlmaß